Torás kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torás (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Torás (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar